Beckerath ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Beckerath (1834–1915), deutscher Kunstsammler 
 Alfred von Beckerath (1901–1978), deutscher Komponist
 Erich von Beckerath (1891–1981), deutscher Astrologe und Kunsthistoriker
 Erwin von Beckerath (1889–1964), deutscher Ökonom
 Gustav Adolf von Beckerath (1859–1938), deutscher Verwaltungsbeamter
 Helene von Beckerath (1872–1946), deutsche Bildhauerin
 Herbert von Beckerath (1886–1966), deutscher Ökonom

 Jürgen von Beckerath (1920–2016), deutscher Ägyptologe
 Moritz von Beckerath (1838–1896), deutscher Maler
 Paul Gert von Beckerath (1917–2009), deutscher Volkswirtschaftler

 Willy von Beckerath (1868–1938), deutscher Maler
 Wolf von Beckerath (1896–1944), deutscher Maler